Begegnung steht für:

 emotionale Begegnung von Personen, siehe Encounter (Psychologie)
 Begegnung (Zeitschrift), deutsche Monatsschrift
 Begegnung (Neues Testament), ein Neues Testament
 Begegnung (1945), britischer Film von David Lean
 Begegnung (Denkmal in Vegesack), Skulptur (1976) von Waldemar Otto in Bremen-Vegesack
 Zugbegegnung

Die Begegnung steht für:

 Die Begegnung (1982), rumänischer Film von Sergiu Nicolaescu 
 Die Begegnung (1983), US-amerikanischer Film von Sam Firstenberg 
 Die Begegnung, Kunstprojekt in Berlin-Kreuzberg, siehe Menschenlandschaft Berlin #Die Begegnung
 Die letzte Begegnung, Erzählung von Gertrud von Le Fort (1959)
 Begegnung gestalten – 33 Interviews, Inspirationsbuch von Chris Cuhls

Eine Begegnung steht für:
 Eine Begegnung (Garschin), Kurzgeschichte von Wsewolod Garschin (1879)
 Eine Begegnung (Jünger/Kubin), Briefwechsel zwischen Ernst Jünger und Alfred Kubin (1975)
 Eine Begegnung (Kundera), Essay von Milan Kundera (2011)
 Eine gefährliche Begegnung, Roman von Ernst Jünger (1985)

Siehe auch:

 Haus der Begegnung
 Kurze Begegnungen
 Unheimliche Begegnung
 Wenn wir uns begegnen
 Seltsames Begegnen und Wiedersehen